Чемпионат Сербии по футболу 2012/2013 () — седьмой сезон Джелен — Супер лиги с момента её основания. Чемпионат стартовал 26 августа 2012 и закончился 25 мая 2013.

В турнире принимали участие 16 команд. Чемпионский титул защищал белградский «Партизан».

Турнирная таблица 

Источник: soccerway.com

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 SuperLiga на UEFA.com
 SuperLiga на soccerway.com

Сербия
2012/2013